Иван Стамболиев може да се отнася за:

 Иван Стамболиев (1881 – 1968), български революционер от Малко Търново;
 Иван Стамболиев (? – 1928), български революционер от Негрево;
 Иван Стамболиев (1932 – 2009), български поет.